Killion ist der Familienname von:
 Kash Killion, US-amerikanischer Bassist und Cellist
 Sarah Killion (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin